Acyphas är ett släkte av fjärilar. Acyphas ingår i familjen tofsspinnare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tofsspinnare
Acyphas